Big Dollar Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Dollar Lake (Clare County, Michigan)
 Big Dollar Lake (Mackinac County, Michigan)